SMARTinfeld ist ein  Smart-City-Projekt des Gemeindeteils Martinfeld der Gemeinde Schimberg in Thüringen.  Mit einer intelligenten Netzwerk-Steuerung zwischen einzelnen Komponenten wie Sensoren, Gateways, Servern soll Energie eingespart werden. Eines der Ziele von SMARTinfeld besteht darin, für Martinfeld eine hohe Dichte an  IoT-Anwendungen zu erreichen.

Das Projekt Smart City begann in Martinfeld mit der Modernisierung der Straßenlaternen. Die Einwohner des kleinen Ortes wurden in die Auswahl ihrer neuen Straßenbeleuchtung eingebunden. Mit einem Feedback-System stimmten sie über verschiedene Modelle von LED-Lampen ab. Im Juni 2018 wurde dann die Umrüstung der Straßenbeleuchtung umgesetzt. Die LED Leuchtköpfe wurden mit LoRaWAN-Controllern für die intelligente Steuerung ausgestattet. So wird die Straßenbeleuchtung abgeschaltet und kann von den Bewohnern, wo gebraucht, für einen definierten Zeitraum eingeschaltet werden. Das Projekt wurde von dem ortsansässigen Startup Alpha Omega Technology realisiert.

Da LoRaWAN damals eher in größeren Städten eingesetzt wurden, hat deren Anwendung im dörflichen Martinfeld einige Aufmerksamkeit erhalten.

Einzelnachweise 

Stadtentwicklung
Smarte Technologie
Schimberg (Gemeinde)